Кузьминское — название населённых пунктов.

Россия

Башкортостан 
 Кузьминское — деревня в Мелеузовском районе.

Вологодская область 
 Кузьминское — деревня в Великоустюгском районе.
 Кузьминское — деревня в Вологодском районе.
 Кузьминское — деревня в Междуреченском районе.
 Кузьминское — деревня в Сокольском районе.
 Кузьминское — деревня в Усть-Кубинском районе
 Кузьминское — деревня в Устюженском районе, Перский сельсовет.
 Кузьминское — деревня в Устюженском районе, Устюженский сельсовет.
 Кузьминское — деревня в Харовском районе.
 Кузьминское — деревня в Шекснинском районе, Сиземское сельское поселение.
 Кузьминское — деревня в Шекснинском районе, Юроченское сельское поселение.

Ивановская область 
 Кузьминское — деревня в Юрьевецком районе.

Ленинградская область 
 Кузьминское — посёлок в Выборгском районе.

Московская область 
 Кузьминское — деревня в Волоколамском районе, сельское поселение Спасское.
 Кузьминское — деревня в Волоколамском районе, сельское поселение Теряевское.
 Кузьминское — село в городском округе Домодедово.
 Кузьминское — деревня в Наро-Фоминском районе.

Нижегородская область 
 Кузьминское — деревня в Тоншаевском районе.

Новгородская область 
 Кузьминское — деревня в Парфинском районе.

Рязанская область 
 Кузьминское — село в Рыбновском районе.

Тверская область 
 Кузьминское — деревня в Весьегонском районе.
 Кузьминское — село в Калининском районе.
 Кузьминское — деревня в Конаковском районе.
 Кузьминское — деревня в Краснохолмском районе.
 Кузьминское — деревня в Селижаровском районе.
 Кузьминское — деревня в Удомельском районе.

Ярославская область 
 Кузьминское — деревня в Большесельском районе.
 Кузьминское — деревня в Борисоглебском районе.
 Кузьминское — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Кузьминское — деревня в Даниловском районе.
 Кузьминское — деревня в Первомайском районе.
 Кузьминское — деревня в Рыбинском районе.
 Кузьминское — деревня в Тутаевском районе.
 Кузьминское — деревня в Ярославском районе.

Украина 
 Кузьминское — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также